Starquake – romanzo del 1985 di Robert L. Forward
 Starquake – videogioco del 1985